

Patronyme
 Émile Bottieau, (1822-1887), fut un homme politique français.
 Jean-Yves Bottieau, (1986- ), est un judoka belge.
 Joachim Bottieau, (1989- ), est un judoka belge. 

Homonymie
Homonymie de patronyme